Only One Flo (Part 1) — третий студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя Flo Rida, выпущенный 30 ноября 2010 года.

Only One Flo является первой частью альбома, который первоначально был альбомом 2 в 1, но следующий альбом, Only One Flo (Part 2), был переименован в Wild Ones.
Альбом дебютировал под #107 в чарте Billboard 200, с продажами 11 000 копий в первую неделю. Альбом также попал в чарт Австралии и занял 82 место. По состоянию на 25 марта 2010 года, Only One Flo (Part 1) был продан тиражом 61 500 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Flo Rida
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke